Бали́цкий (, , ) — польская, украинская и белорусская фамилия:

Известные носители 
 Балицкий, Антон Васильевич (1891—1937) — нарком просвещения Белорусской ССР (1926—1929).
 Балицкий, Виталий Викторович (1978—2018) — украинский футболист и тренер.
 Балицкий, Владимир Сергеевич (род. 1932) — учёный-геолог, геохимик, лауреат премии имени А. Е. Ферсмана (1991).
 Балицкий, Всеволод Аполлонович (1892—1937) — деятель советских спецслужб, комиссар государственной безопасности 1-го ранга.
 Балицкий, Григорий Васильевич (1906—1989) — командир партизанского отряда в годы Великой Отечественной войны, майор, Герой Советского Союза.
 Балицкий, Дмитрий Владимирович (1924—1941) — партизан-герой Великой Отечественной войны.
 Балицкий, Евгений Витальевич (род. 1969) — украинский и российский политик.
 Балицкий, Леонид Маркович (1917—1990) — участник Великой Отечественной войны, старший лейтенант, Герой Советского Союза (1944).
 Балицкий, Михаил Болеславович (1870—1915) — полковник, Георгиевский кавалер (1916).
 Балицкий, Стефан (; 1899—1943) — польский прозаик и новеллист, педагог.
 Балицкий, Тудор (род. 1977) — генеральный директор таможенной службы Республики Молдова.
 Балицкий, Ян (1869—1948) — священнослужитель, теолог, ректор Высшей духовной семинарии в Пшемысле. Причислен к лику блаженных в Католической церкви, день памяти — 15 марта.

 Балицкая, Данута (1932—2020) — польская актриса театра, кино и телевидения.

См. также 
 Балецкий, Эмиль (1919—1981) — карпато-русский лингвист, педагог, поэт и переводчик.